Guerra Savoia-Genova del 1625 – campagna militare avvenuta nel 1625 durante la Guerra dei Trent'anni
 Guerra Savoia-Genova del 1672 – conflitto tra il 1672 e il 1673